Aleman kan avse:

 en svensk musiker, se Andreas Aleman
 en nicaraguansk politiker, se Arnoldo Alemán
 en svensk-uruguayisk musiker, se artistnamnet Hector Bingert
 en argentinsk jazzmusiker, se Oscar Alemán
 en svensk läkare, se Oscar Aleman
 en spansk författare, se Mateo Alemán
 en mexikansk politiker, se Miguel Alemán Valdés